Камлупс:

 Камлупс — город на юге центральной части Британской Колумбии, Канада.
 Камлупс — озеро в провинции Британская Колумбия в Канаде.
 Камлупс Блэйзерс — юниорский хоккейный клуб, выступающий в Западной хоккейной лиге.